Johann Wilhelm Hertel (Berlín, 1727 - Schwerin, 1789), compositor, clavecinista i violinista alemany 
 Peter Ludwig Hertel (Berlín, 1817 - 1899), compositor alemany especialitzat en la música de ball